Grassini – cognome italiano
Alessandro Grassini, (1905-...), calciatore italiano
Giulio Grassini, (1922-1992), generale italiano
Giuseppina Grassini, (1773-1850), contralto italiana